Ракино — деревня в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Бродовского сельского поселения.

Находится примерно в 9 км к северо-западу от центра города Чернушки.

Население 

В 2005 году численность населения составляла 343 человека.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 338 человек, в том числе 175 мужчин и 163 женщины.

Знаменитые люди 
В селе родился Герой Советского Союза Иван Иванович Брызгалов.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района